Činoherák může znamenat:

 Činoherní klub, divadlo v Praze (ČK)
 Činoherní studio Ústí nad Labem (ČS)